Alforxón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Conopodium majus
 el nombre común de la planta Conopodium marianum
 el nombre común de la planta Conopodium pyrenaeum
 el nombre común de la planta Conopodium subcarneum